Needham kan syfta på:

Platser
 Needham, Alabama – en ort i USA
 Needham, Massachusetts – en ort i USA
 Needham, Norfolk, England
 Needham Market, Suffolk England
 Needham Market (parish)

Personer
 Elizabeth Needham (död 1731), engelsk bordellinnehavare
 Francis Needham, 1:a hertig av Kilmorey
 Francis Needham, 2:a hertig av Kilmorey
 Francis Needham, 3:e hertig av Kilmorey
 Francis Needham, 4:e hertig av Kilmorey
 Francis Needham, 5:e hertig av Kilmorey
 John Needham (1713–1781), brittisk naturforskare och romersk-katolsk präst
 Joseph Needham (1900–1995), brittisk biokemist, sinolog och historiker

Engelska efternamn